Alcmène peut désigner :
 Alcmène, dans la mythologie grecque, l'épouse d'Amphitryon et la mère d'Héraclès ;
 Alkmene, opéra de Giselher Klebe ;
 (82) Alcmène, un astéroïde ;
 , un chien, l'animal favori du roi Frédéric II de Prusse ;
 Alcmène, frégate française ayant pris part à la guerre d'indépendance des États-Unis (voir Famille de Ruffo de Bonneval).